Соревнования по волейболу на X летних Азиатских играх проходили с 20 сентября по 4 октября 1986 года в Сеуле (Южная Корея) с участием 12 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Бахрейн, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Кувейта, Непал, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Индонезия, Китай, Таиланд, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
12 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в финальный этап и по круговой системе определяют призёров турнира. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Женщины 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 21 сентября: Саудовская Аравия — Индонезия 3:0 (15:6, 15:5, 15:2); Индия — Гонконг 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Южная Корея — Бахрейн 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).
 22 сентября: Индонезия — Гонконг 3:0 (15:2, 15:4, 15:5); Индия — Бахрейн 3:0 (15:2, 15:4, 15:8); Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0 (15:5, 15:2, 15:1).
 23 сентября: Индия — Саудовская Аравия 3:1 (15:8, 15:6, 12:15, 15:7); Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:3, 15:1, 15:5); Бахрейн — Гонконг 3:0.
 24 сентября: Саудовская Аравия — Бахрейн 3:2 (13:15, 15:11, 10:15, 15:9, 15:2); Южная Корея — Гонконг 3:0 (15:6, 15:4, 15:0); Индия — Индонезия 3:0 (15:10, 15:5, 15:5).
 25 сентября: Южная Корея — Индия 3:0 (15:9, 15:11, 15:5); Саудовская Аравия — Гонконг 3:0 (15:3, 15:8, 15:2); Бахрейн — Индонезия 3:1 (15:4, 6:15, 15:11, 15:11).

Группа В 

 21 сентября: Китай — Непал 3:0 (15:2, 15:1, 15:1); Япония — Пакистан 3:1 (4:15, 15:2, 15:1, 15:4); Кувейт — Таиланд 3:0 (15:12, 15:13, 15:2).
 22 сентября: Пакистан — Таиланд 3:0 (15:12, 18:16, 15:5); Кувейт — Непал 3:0 (15:6, 15:2, 15:7); Китай — Япония 3:1 (15:2, 9:15, 15:5, 15:8).
 23 сентября: Япония — Кувейт 3:1 (15:12, 12:15, 15:7, 15:5); Китай — Пакистан 3:0 (15:9, 15:2, 15:5); Таиланд — Непал 3:0 (15:9, 15:2, 15:4).
 24 сентября: Китай — Кувейт 3:0 (15:1, 15:0, 15:8); Пакистан — Непал 3:0 (15:4, 15:0, 15:3); Япония — Таиланд 3:1 (15:6, 7:15, 15:8, 15:2).
 25 сентября: Япония — Непал 3:0 (15:1, 15:1, 15:2); Китай — Таиланд 3:0 (15:8, 15:5, 15:3); Кувейт — Пакистан 3:1 (16:14, 15:12, 14:16, 15:10).

Классификационный раунд за 9—12 места 

 27 сентября: Индонезия — Непал 3:0 (15:3, 15:6, 15:5); Таиланд — Гонконг 3:0 (15:4, 15:1, 15:9).
 30 сентября: Гонконг — Непал 3:0 (15:8, 15:6, 15:1); Таиланд — Индонезия 3:1 (15:11, 7:15, 15:7, 15:10).
 2 сентября: Таиланд — Непал 3:0 (15:5, 15:1, 15:3); Индонезия — Гонконг 3:0 (15:9, 15:8, 15:3).

Классификационный раунд за 5—8 места 

 28 сентября: Пакистан — Бахрейн 3:1 (15:13, 7:15, 15:9, 15:6); Саудовская Аравия — Кувейт 3:1 (15:7, 15:4, 6:15, 15:12).
 1 октября: Саудовская Аравия — Пакистан 3:1 (15:7, 18:16, 4:15, 15:13); Кувейт — Бахрейн 3:2 (9:15, 15:10, 5:15, 15:11, 15:7).
 3 октября: Пакистан — Кувейт 3:0; Бахрейн — Саудовская Аравия 3:1 (15:11, 15:9, 8:15, 16:14).

Финальный этап 

 1 октября: Китай — Южная Корея 3:1 (15:10, 10:15, 15:1, 15:5); Индия — Япония 3:0 (15:8, 15:11, 15:6).
 2 октября: Китай — Япония 3:0 (15:12, 15:3, 15:5); Южная Корея — Индия 3:0 (15:2, 15:8, 15:11).
 4 октября: Южная Корея — Япония 3:0 (15:11, 15:10, 15:13); Китай — Индия 3:0 (15:3, 15:5, 15:8).

Женщины 

 27 сентября: Таиланд — Индонезия 3:2 (15:17, 15:5, 7:15, 15:5, 15:12); Япония — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:7, 15:12).
 28 сентября: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:2, 15:3, 15:0); Китай — Япония 3:0 (15:13, 15:9, 15:5).
 30 сентября: Китай — Таиланд 3:0 (15:1, 15:5, 15:1); Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:0, 15:3, 15:5).
 1 октября: Китай — Индонезия 3:0 (15:1, 15:3, 15:0); Япония — Таиланд 3:0 (15:3, 15:3, 15:0).
 3 октября: Япония — Индонезия 3:0 (15:0, 15:1, 15:1); Китай — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:2, 15:7).

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Китай: Цзян Цзе, Цзюй Гэньин, Лю Чанчэн, Люй Чэн, Ма Цзюнь, Сун Цзиньвэй, Ван Цзявэй, Ян Лицюнь, Юй Ицин, Чжан Жэньцзян, Чжао Дуо, Цзуо Юэ.

  Южная Корея: Чан Юн Чан, Чхве Чхон Сик, Хан Чжан Сок, Кан Ду Тхэ, Ким Хо Чхоль, Ли Чхэ Он, Ли Чжон Гюн, Мун Ён Кван, Нам Сан Сон, Но Чжин Су, Ю Чжун Так, Ян Чжин Ун.

  Индия: Абдул Басит, Джимми Джордж, Киртеш Кумар, Пусарла Венката Рамана, Далель Сингх Рор, Сандип Шарма, Мехар Сингх, Сухпал Сингх, Дж.И. Сридхаран,, Карунакаракуруп Удаякумар, Сирил Валлор.

Женщины 
  Китай: Хоу Юйчжу, Ху Сяофэн, Цзян Ин, Ли Яньцзюнь, Лян Янь, Лю Вэй, Сюй Хуэйцзюань, У Дань, Ян Сяоцзюнь, Ян Силань, Инь Цинь, Чжэн Мэйчжу.
 
  Япония: Нориэ Хиро, Томоэ Хонго, Наоми Масуко, Мидори Мацудзава, Кэйко Миядзима, Куми Накада, Хироми Оно, Сатико Отани, Кадзуэ Отокодзава, Итико Сато, Сихоко Сато, Кадзуми Умэдзу.
 
  Южная Корея: Чжа Сук Чжа, Чжи Гён Хи, Ким Чжон Сон, Ким Гён Хи, Квак Сон Ок, Ли Ын Гён, Ли Мюн Хи, Ли Ун Им, Ли Ён Сон, Лим Хе Сук, Сон Ми Сок, Ю А Чжа.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1986
1986 год в волейболе